

Pallavolo 
 Superliga 2014-2015 – Torneo di pallavolo femminile, in Russia
 Superliga 2014-2015 – Torneo di pallavolo femminile, in Serbia
 Superliga 2014-2015 – Torneo di pallavolo femminile, in Spagna
 Superliga 2014-2015 – Torneo di pallavolo maschile, in Russia

Calcio 
 SuperLiga 2014-2015 – Campionato di calcio, in Serbia
 Superliga 2014-2015 – Campionato di calcio, in Slovacchia

Calcio a 5 

 Superliga 2014-2015 – Campionato di calcio a 5, in Russia

Pallanuoto 
 Superliga 2014-2015 – Campionato rumeno maschile di pallanuoto